Phelan is een Ierse familienaam en is samen met Whelan een van de twee meest voorkomende verengelsingen van de Iers-Gaelische familienaam Ó Faoláin. Het kan verwijzen naar:
 Phelan (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië

Personen 
 Adam Phelan (1991), Australisch wielrenner
 James D. Phelan (1861-1930), Amerikaans politicus
 Kevin Phelan (1990), Iers golfamateur
 Kieran Phelan (1949-2010), Iers politicus
 Mairéad Phelan, Ierse zangeres en fluitist
 Mike Phelan (1962), Engels voetballer en coach
 Santiago Phelan (1974), Argentijns rugbyspeler
 Terry Phelan (1967), Iers-Engels voetballer

Personages
 Daniel Phelan, rechter uit de televisieserie The Wire